Drawa – rzeka w Europie Środkowej, dopływ Dunaju
 Drawa – rzeka w Polsce, dopływ Noteci
 Drawa – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Drawa – system kierowania ogniem